Caiuense – abitanti di Caiuá
Caiuense – abitanti di São João do Caiuá